Burgerunie van Georgië, een voormalige Georgische politieke partij.
 Burgerunie "Roma", een Bulgaars politiek verbond.
 Radicale Burgerunie, de oudste Argentijnse politieke partij.